Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет — высшее медицинское учебное заведение в городе Витебске, Республика Беларусь.

История 
Университет был открыт 1 ноября 1934 года как больница-медвуз. Общее количество студентов составляло примерно 250 человек на всех курсах.
В 1938 году больница-медвуз была переименована в Витебский медицинский институт.

Институт во время войны 
До 1941 года было подготовлено семь выпусков врачей. В начале войны институт был эвакуирован в Челябинск, а затем в 1943 году — в Ярославль. После на базе Витебского медицинского института был создан Ярославский медицинский институт. В 1944 году часть сотрудников института вернулась в Минск, где участвовала в восстановлении Минского медицинского института. В 1946 году институт вернулся в Витебск. С 1946 по 1950 годы ВУЗ возглавлял Анисим Иванович Савченко — заместитель министра здравоохранения БССР.
В 1948 году было создано студенческое научное общество.

Послевоенный период 
В 1959 году было открыто здание главного учебного корпуса, создан фармацевтический факультет. С 1965 до 1979 года, когда институт возглавлял Евгений Никандрович Медведский, были построены четыре общежития, начато строительство лабораторно-теоретического корпуса. В 1974 году открыто подготовительное отделение, позже переименованное в факультет профориентации и довузовской подготовки.

1980-е 
В 1981 году Витебский государственный медицинский институт первым в Белоруссии получил право подготовки медицинских кадров для зарубежных стран. В 1984 году за большие заслуги в подготовке кадров для зарубежных государств институт был награждён орденом Дружбы народов. В 1989 году было открыто подготовительное отделение для иностранных граждан. В 1989 году институт из подчинения Минздрава СССР передаётся Минздраву БССР.

ВГМУ на современном этапе 
2-6 октября 1996 г. на базе Витебского мединститута  прошла республиканская конференция врачей анестезиологов-реаниматологов с участием врачей из России и Великобритании. 22-24 ноября 1996 г. на базе Витебского мединститута состоялась международная конференция «Иммунодиагностика и иммунотерапия».

С 1997 по 2005 годы университет возглавлял Александр Косинец. За этот период в университете произошли крупные преобразования. В 1998 году институт прошёл аккредитацию и аттестацию на статус высшего учебного заведения университетского типа и переименован в Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет. В 2001 году открыт стоматологический факультет. В 2003 году была открыта клиника ВГМУ.

В 2010 году введёны в эксплуатацию морфологический корпус университета и медицинская библиотека.

В настоящее время в ВГМУ действуют 8 факультетов на базе 64 кафедр. В университете работают 56 докторов и 227 кандидатов наук, из которых 44 — профессоры и 171 — доценты.

Факультеты 
В университете действуют 8 факультетов:
 На лечебном факультете осуществляется подготовка врачей по пяти специальностям: терапия, хирургия, акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология. В состав факультета входят 8 кафедр.
Педиатрический факультет появился в 2021 году.
 На фармацевтическом факультете осуществляется подготовка провизоров по специальности «фармация» для Республики Беларусь и других стран, а также магистров фармации для зарубежных стран. В состав факультета входят 10 кафедр.
 На стоматологическом факультете осуществляется подготовка врачей-стоматологов. В состав факультета входят 4 кафедры.
 Факультет подготовки иностранных граждан (ФПИГ) осуществляет подготовку докторов медицины и стоматологии и магистров фармации для зарубежных стран. В состав факультета входит кафедра русского языка.
 Факультет профориентации и довузовской подготовки (ФПДП) проводит подготовку абитуриентов к сдаче централизованного тестирования. В состав факультета входят три кафедры, в том числе кафедра белорусского и русского языков ФПДП, на которой ведётся преподавание дисциплины «белорусский язык. Профессиональная лексика» для всех отечественных студентов.
 Факультет повышения квалификации по педагогике и психологии проводит повышение квалификации и переподготовку преподавательских кадров учреждений образования медицинского профиля по специальности «Профессиональное обучение» с присвоением квалификации «Преподаватель». В состав факультета входит кафедра психологии и педагогики, преподающая студентам других факультетов дисциплины «основы психологии и педагогики», «этика» и «медицинская психология».
 На факультете повышения квалификации и переподготовки кадров специалисты получают знания о новейших достижениях науки и передовой опыт в области медицины и фармации. В состав факультета входят 6 кафедр.
Народный факультет «Здоровьесбережение». Основное направление работы факультета – формирование у населения мотивации на здоровый образ жизни, практическое ознакомление с современными диагностическими и восстановительными технологиями.

Ректоры 
 1934 — 1946 д.м.н., профессор Хазанов Моисей Анисимович.
 1946 — 1950 Савченко Анисим Иванович, который в то время также являлся заместителем министра здравоохранения БССР.
 1951 — 1961 профессор Богданович Иван Илларионович.
 1961 — 1965 профессор Медведева Глафира Антоновна.
 1965 — 1979 к.м.н., доцент Медвецкий Евгений Никандрович.
 1979 — 1996 д.м.н., профессор Сачек Михаил Григорьевич.
 1997 — 2005 д.м.н., профессор Косинец Александр Николаевич.
 2005 — 2015 д.м.н., профессор Дейкало Валерий Петрович.
 2015 — по н. вр. д.м.н., профессор Щастный Анатолий Тадеушевич.

См. также

Примечания

Ссылки 

Медицинские университеты Белоруссии
Мед